Muno peut être :

Un village 
 Muno, une section de la ville belge de Florenville

Un film 
 Muno, un film belge de Bouli Lanners de 2001

Un patronyme 
 Claudine Muno (1979- ), écrivain, professeur de musique, musicienne, journaliste et chanteuse luxembourgeoise
 Jean Muno, alias de Robert Burniaux (1924-1988) à Bruxelles, écrivain, romancier et nouvelliste belge

Un prix littéraire 
 Prix Jean Muno

Voir aussi 
 les homophones 

Homonymie de patronyme